Galegeeska — род млекопитающих из семейства прыгунчиковых (Macroscelididae), представители которого обитают в Восточной Африке.

Ранее члены этого рода классифицировались в роде . Филогенетические анализы 2020 и 2021 гг. показали, что прыгунчик Ревуала и рыжий прыгунчик более близки к родам Petrodromus и Petrosaltator, чем к Elephantulus. По этой причине в 2020 году был введён род Galegeeska  в который первоначально включили только прыгунчика Ревуала, а затем и рыжего прыгунчика. 

Название Galegeeska переводится как «ласка из рога». На сомалийском языке слово geeska означает «угол» или «рог»; в данном случае подразумевается Африканский Рог (полуостров Сомали). Galê на древнегреческом означает «ласка»; от этого слова образованы научные названия не только куньих, но и других таксонов мелких млекопитающих. Кроме того, название рода чествует эколога  (1944—2019), который разыскивал редких прыгунчиков Ревуала и посвятил несколько десятилетий исследованиям биологии прыгунчиков.

Классификация 
В роде выделяют два вида:

Филогения 
По анализу 2020 года, род Galegeeska и клада, включающая Petrodromus и Petrosaltator, разошлись около 20,6 млн лет назад. Приведённая ниже кладограмма отображает результаты соответствующего анализа.

Исследование 2021 года (кладограмма ниже), однако, обнаружило, что Petrosaltator более близок к Galegeeska, чем к Petrodromus. При этом были названы существенно меньшие даты дивергенции: по результатам исследования, первые два рода разошлись 3 млн лет назад, а Petrodromus и клада, включающая Petrosaltator и Galegeeska, — 4,5 млн лет назад. Рыжий прыгунчик и прыгунчик Ревуала, согласно анализу, разошлись около 1,7 млн лет назад.

Примечания 

Прыгунчиковые
Роды млекопитающих